Пьедраита () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 28,70 км². Население — 2073 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Piedrahíta
 Piedrahíta en una vista aérea
 Predicción meteorológica a 7 días para el municipio

Муниципалитеты Авилы